Central Statistics Office steht für:

 Central Statistics Office in Botswana, siehe Statistics Botswana
 Central Statistics Office (Irland), Statistikbehörde von Irland